Düsterdieker Niederung bezeichnet:
 Düsterdieker Niederung (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Düsterdieker Niederung (Vogelschutzgebiet), Vogelschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen